Schisch (russisch ) ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Schisch (Fluss), Nebenfluss des Irtysch
 Schisch (Kysyl-Chem), Nebenfluss des Kysyl-Chem

Siehe auch:
 Şiş Kebap, Gericht der türkischen und arabischen Küche (eingedeutscht Schisch Kebab)